Venetian bezeichnet:

 ein Luxushotel in Las Vegas; siehe Venetian Resort Hotel
 ein Luxushotel und Casino in Macao; siehe The Venetian Macao (Resort-Hotel-Casino)
 eine Inselkette in Floria, Miami; siehe Venetian Islands
 einen Musikproduzenten; siehe Venetian Snares
 einen fremden Mineraliensucher aus Venedig; siehe Venetianer

Siehe auch:
 Venetien
 Venezianer